Les mots griseus, grisea et griseum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin médiéval signifiant « gris ».

En taxonomie, les mots griseus, grisea et griseum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : griseus, grisea, griseum.

Épithète spécifique